Belo Brdo est un toponyme qui peut désigner :
Belo Brdo/Bellobërdë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Belo Brdo, un hameau de Serbie situé sur le territoire du village de Vinča, dans la municipalité de Grocka, district de Belgrade, site où ont été découverts les premiers vestiges préhistoriques de la culture de Vinča.